Отеро има више значења:
 Округ Отеро (Колорадо)
 Округ Отеро (Нови Мексико)